Le mot Océade peut désigner :
 Océade, un ancien parc aquatique ouvert de 1988 à 2018 et situé à Bruparck sur le site du Heysel à Bruxelles ;
 Océade, un ancien parc aquatique ouvert de 1989 à 1991 et situé à Rouen sur l'île Lacroix ;
 Océade, un ancien parc aquatique ouvert de 1986 à 1996 et situé à Strasbourg.

Parc aquatique